Антисфен (грец. Αντισθενης, бл. 435—370 до н. е.) — стародавній грецький філософ, засновник школи кініків.
 6614 Антисфен (6530 P-L, 1952 QQ, 1993 AH, 6614 Antisthenes) — астероїд головного поясу,